«Ба́бочки-уби́йцы» (, ) — гонконгский художественный фильм, вышедший на экраны в 1979 году. Первая режиссёрская работа Цуй Харка. Лента входит в список 100 лучших китайских фильмов по версии Гонконгской кинопремии и занимает в нём 34 место. «Бабочки-убийцы» наряду с фильмом «Меч» (1980)  ознаменовали начало Гонконгской Новой Волны.

Сюжет 
Фон Хунъип — писатель, который записывает все события, связанные с боевыми искусствами. Когда он узнаёт, что есть люди, убитые бабочками, это вызывает у него интерес. Поэтому он отправляется в замок Сам, где, по его мнению, он сможет найти ключ к разгадке тайны этих загадочных смертей. Тем не менее, Сам Чхин, хозяин замка, и другие приглашённые гости также становятся жертвами в ходе расследования. Но позже выясняется, что за этими бабочками кое-кто стоит.

В ролях

Съёмочная группа 
 Кинокомпания: Seasonal Film Corporation
 Исполнительный продюсер: Ын Сиюнь
 Режиссёр: Цуй Харк
 Ассистенты режиссёра: Рудольф Чиу, , Хуан Чжэнминь
 Постановка боёв: Вон Сютхон
 Ассистенты постановщика боёв: Вон Чён, Чау Ёнькинь
 Сценарий: Лам Чимин, Лам Фань
 Композитор: 
 Оператор: Фань Цзиньюй

Музыкальная тема 
Главную песню фильма  (под тем же названием, что и сам фильм) исполнил . Музыка была написана Джозефом Ку, автором слов выступил .

Художественные особенности 
Фильмы с боевыми искусствами «Выпей со мной» (1966) Кинга Ху и «Однорукий меченосец» (1967) Чжан Чэ произвели впечатление на Цуй Харка и побудили его выбрать именно этот жанр для своего режиссёрского дебюта. Вклад Харка состоит из двух частей. Во-первых, он нарушил правила и переформатировал жанр. «Бабочки-убийцы» представляют собой смесь боевых искусств, детектива, таинства, ужасов, мифа и научной фантастики. Более того, элементы различных культур, времени и пространства смешались с современным оружием, японскими ниндзя, западными стрелками и китайскими меченосцами. Этот эксперимент глубоко повлиял на гонконгскую киноиндустрию вплоть до наших дней. Во-вторых, Харк принёс современные технологии спецэффектов в китайский кинематограф. Несмотря на то, что рецензии на «бабочек» были как позитивные, так и негативные, кинокритики в целом согласились, что визуальные эффекты были великолепны.

Домашние кассовые сборы 
В период  кинотеатрального проката, с 20 по 26 июля 1979 года, фильм заработал около 1,2 миллиона гонконгских долларов. Таким образом, он занял 69 место по кассовым сборам за год (первое место принадлежит комедии кунг-фу Джеки Чана «Бесстрашная гиена»), расположившись рядом с такими низкобюджетными фильмами, как «Великолепные головорезы» и . Кассовые сборы фильма были очень неутешительными, принимая во внимание его большой (HK$ 3 млн) бюджет, возможно самый большой бюджет для любого из дебютных фильмов режиссёров Гонконгской Новой Волны (таких как Патрик Тхам, Энн Хёй и ).

Примечания

Ссылки 

   
 «Бабочки-убийцы» на сайте Hong Kong Movie DataBase

Фильмы-боевики Гонконга
Фильмы ужасов 1979 года
Фильмы ужасов Гонконга
Фильмы Цуй Харка
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы на кантонском языке